Домик в Коломне:

 Домик в Коломне — шуточная поэма Александра Сергеевича Пушкина.
 Домик в Коломне — немая художественная короткометражная кинокомедия Петра Чардынина (1913).